Кончіні (Concini) — італійський шляхетний рід, що відігравав значну роль у політиці Франції та великого герцогства Тосканського у другій половині XVI — на початку XVII ст.

Рід походив з містечка Террануова-Браччоліні. Більшість його представників у XIV та XV ст. займали посади нотаріусів або аудиторів. Піднесенню роду розпочалося з Бартоломео Кончіні, який у 1557 році став фаворитом Лукреції Медічі. Завдяки цьому представники роду потрапили до двори великих герцогів Тосканських, доволі швидко отримали звання сенаторів, займали провідні посади в уряді. Найвідомішим став Кончіно Кончіні, який був фактичним правителем Франції у 1610–1617 роках.

Найвідоміші представники 
 Бартоломео Кончіні (1507–1578), сенатор, секретар з іноземних справ Козімо I, граф Пенна.
 Матео Кончіні, з 1560 до 1562 року єпископ Кортони.
 Джованні Батиста Кончіні — перший секретар Франческо I Медічі.
 Кончіно Кончіні (1575–1617), маркіз д'Анкр, маршал Франції, фаворит Марії Медічі.
 Бартоломео Медічі, сенатор Тоскани з 1615 року.

Джерела 
 Apparati della Vita di Benvenuto Cellini, edizione a cura di Ettore Camesasca, Classici Bur, Milano 2007, prima edizione 1985. ISBN 978-88-17-16532-7
 Hélène Duccini: Concini. Grandeur et misère du favori de Marie de Médicis. Michel, Paris 1991, ISBN 2-226-05265-8.
 Congregatio pro Episcopis: Decretum Instantibus votis, AAS 79 (1987), n. 6, S. 654ff.

Італійська шляхта